Екатерина Макарова и Елена Веснина — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки соревнований — Квета Пешке и Катарина Среботник — не защищали свой титул, но обе принимали участие в турнире:
 чешка (в паре с Анной-Леной Грёнефельд) добралась до четвертьфинала.
 словенка (в паре с Чжэн Цзе) дошла до полуфинала.

Посев 
Первые четыре пары начинают турнир со второго раунда.

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Отказ)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Полуфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Титул)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Второй раунд)

<ol start=5>
 Нурия Льягостера Вивес /  Саня Мирза (Финал)
 Катарина Среботник /  Чжэн Цзе ''(Полуфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке ''(Четвертьфинал)
 Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Нурия Льягостера Вивес  Саня Мирза
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=3
| RD1-team02= Екатерина Макарова  Елена Веснина
| RD1-score02-1=7| RD1-score02-2=7| RD1-score02-3=
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Т.Бабош  М.Минелла
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= В.Душевина  А.Росольска
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Н.Грандин  В.Углиржова
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ц.Чжуан  Ш.Чжан
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Д.Цибулкова  Ж.Гусарова
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= К.Среботник  Ц.Чжэн
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Л.Реймонд  С.Стосур
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[6]
| RD1-seed12=
| RD1-team12=

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2012